Leah est un personnage de la Bible.
Léah est une chanteuse française de Gospel.
Leah est le nom d'une poupée de la série Bratz.